Любовь Дени́сова:
 Денисова, Любовь Валерьевна (род. 1971) — российская бегунья.
 Денисова, Любовь Михайловна (1940—2022) — советская и российская актриса театра, заслуженная артистка Российской Федерации (1994).